Ray Charles – cantante e pianista statunitense (1930-2004)
 Ray Charles – cantante statunitense (1918-2015)
 Ray Charles – album di Ray Charles del 1957
 Ray Charles – singolo dei Chiddy Bang del 2011